Хромати́зм ( «окрашивание») — многозначный термин. 

 Хроматизм в музыке — 1) мелодический ход на полутон от диатонической к одноимённой хроматической ступени звукоряда (или наоборот); 2) то же, что Хроматика.
 Хроматизм в оптике — свойство белого светового луча при прохождении через преломляющие среды разлагаться на лучи разного цвета (давать спектр).
 Хроматизм — свойство некоторых веществ окрашивать проходящий сквозь них свет.
 Хроматизм в физике ускорителей — зависимость различных параметров движения частицы в ускорителе от её энергии.
 Хроматизм в живописи — богатство и яркость красок.
 Хроматизм в фотографии — разговорное название хроматической аберрации.

Античные авторы в понятие  включали такие концепты как 'цвет' (идеальное), 'краска' (материальное) и 'эмоции' (их отношение). Хроматизм:
 информатика — цвет как модель информации;
 прикладная философия — хром-планы как онтология сущностей;
 культурология — цвет как модель развития культуры;
 психология — реальное познание человеком самого себя — междисциплинарное изучение реального (фемининно-маскулинного) человека в реальной (социальной и/или светоцветовой) среде. Хроматизм прочно базируется на воспроизводимости памятников мировой культуры, которой всегда объективировалась реальная жизнь человека. Основоположники — Эмпедокл, Платон, Гёте; в Новейшее время — Фрейд, Юнг, Серов (?).